Polyscytalina är ett släkte av svampar. Polyscytalina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polyscytalina